Джентл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джентл, Джеймс (1904—1986) — американский футболист, нападающий.
 Джентл, Элис (1885—1958) — американская оперная певица (меццо-сопрано).